Hirschhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Hirschhofer (* 1963), österreichische Grasskiläuferin
 Thomas Hirschhofer (* 1992), österreichischer Fußballspieler